Gornje Biosko peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Gornje Biosko, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočni Stari Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Gornje Biosko, un village situé dans la municipalité de Stari Grad, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.